На́бутов:

 
 Набутов, Кирилл Викторович (род. 1957) — спортивный комментатор, тележурналист, продюсер.

 Набутов (село)